Louis-Marie-Pierre Le Nail (, Nantes - , Viry-Châtillon), est un avocat et homme politique français.

Biographie 
Avocat au barreau de Lyon, il servit comme capitaine au  d'infanterie et fut blessé en 1915. Il fut député du Rhône de 1919 à 1924.

Sources

Liens externes 

 Fiche sur Assemblée nationale

Naissance en avril 1875
Naissance à Nantes
Décès en août 1952
Décès à Viry-Châtillon
Avocat français du XIXe siècle
Avocat français du XXe siècle
Capitaine français
Député du Rhône (Troisième République)
Député de la douzième législature de la Troisième République
Décès à 77 ans
Décès en Seine-et-Oise
Naissance dans la Loire-Inférieure